Hélio Vitor Luiz da Costa Lima (Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1981), conhecido como Hélio, é um basquetebolista brasileiro que defende o .

Títulos 
Campeonato Carioca de Basquete Masculino (2007 e 2008)
Campeonato Nacional (2008)
Liga Sul-Americana de Basquete (2009)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Basquetebolistas do Rio de Janeiro
Basquetebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Basquetebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama